Saint-Point steht für:
 Saint-Point, Gemeinde in Département Saône-et-Loire
 Saint-Point-Lac, Gemeinde im Département Doubs
 Lac de Saint-Point, See im französischen Département Doubs

Saint-Point ist der Nachname von
 Valentine de Saint-Point (1875–1953), französische Schriftstellerin